Wodzicki ist der Familienname von:
 Mariusz Wodzicki, polnischer Mathematiker

Sonstiges:
 Mount Wodzicki, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Wodzicki-Schacht, ehemaliger Bergbauschacht in Fohnsdorf, Österreich